Alexander Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alexander Hotel (Reidsville), Georgia, ID-Nr. 82002481
 Alexander Hotel (St. Petersburg), Florida, ID-Nr. 84000200